Poier ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Poier (* 1967), österreichischer Liedermacher und Kabarettist
 Klaus Poier (* 1969), österreichischer Politikwissenschaftler und Verfassungsjurist